Blood Rage ist der Name
 eines Horrorfilms von 1987, siehe Blood Rage (1987)
 eines Brettspiels von Eric M. Lang, siehe Blood Rage (Brettspiel)